Davy Crockett est un héros populaire de l'histoire des États-Unis.

Sa vie a fait l'objet de plusieurs narrations : 
Davy Crockett (film, 1910)
Davy Crockett (film, 1916)
Davy Crockett, bande dessinée publiée dans Vaillant (1957).

Deux séries télévisées ont été produites par Walt Disney Productions :
 Davy Crockett (1954-1955) diffusée sur ABC
 La Ballade de Davy Crockett chanson titre de la série
 Davy Crockett (1988-1989) diffusée sur NBC

Le nom Davy Crockett a aussi été donné à une arme nucléaire.